

Мілфорд — місто, штат Коннектикут
 Мілфорд — місто, штат Делавер
 Мілфорд — місто в окрузі Косцюшко, штат Індіана
 Мілфорд — місто, штат Айова
 Мілфорд — місто, штат Канзас
 Мілфорд — місто, штат Мен
 Мілфорд — місто, штат Массачусетс
 Мілфорд — місто, штат Небраска
 Мілфорд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Мілфорд — місто, штат Нью-Джерсі
 Мілфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Мілфорд — місто, штат Огайо
 Мілфорд — місто, штат Пенсільванія
 Мілфорд — місто, штат Техас
 Мілфорд — місто, штат Юта
 Мілфорд — місто, штат Вісконсин
 Мілфорд — селище, штат Іллінойс
 Мілфорд — селище, штат Мічиган
 Мілфорд — селище, штат Міссурі
 Мілфорд — селище, штат Нью-Йорк
 Мілфорд Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія
 Мілфорд Тауншип — селище в окрузі Джуніата, штат Пенсильванія
 Мілфорд Тауншип — селище в окрузі Пайк, штат Пенсильванія
 Мілфорд Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія
 Мілфорд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Мілфорд — переписна місцевість, штат Мен
 Мілфорд — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Мілфорд — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир